Alpha Capricorni pode se referir a:
Alpha1 Capricorni
Alpha2 Capricorni